BiH:
 Miruše (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća

Crna Gora:
 Miruše (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić